Les coenzymes Q sont une classe de coenzymes vitale pour le fonctionnement du corps humain. Elles sont constituées d'un noyau de 	2,3-diméthoxy-5-méthylbenzoquinone auquel est attaché en position 6 une chaine polyisoprénique, constitué de 6 à 10 groupes prényle, ce qui spécifie leur nom. La molécule la plus connue de cette famille est la coenzyme Q10, avec un chaine de décaprényle.

Coenzyme
Benzoquinone
Éther de méthyle
Polyène